Jardim Laranjeiras - bairro não-oficial de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. 
 Jardim das Laranjeiras - bairro da cidade de São Paulo.
 Jardim das Laranjeiras (Juiz de Fora) - bairro de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Desambiguação